Reprezentacja Wyspy Wielkanocnej w piłce nożnej – drużyna reprezentująca chilijską Wyspę Wielkanocną. Nie jest członkiem FIFA, CONMEBOL i OFC; dlatego nie ma prawa uczestniczyć w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Jest jednak członkiem NF-Board (od 30 września 2006). Reprezentacja rozgrywa swoje spotkania na Estadio de Hanga Roa (pojemność: 2000).

5 sierpnia 2009 na Rapa Nui rozpoczęła się druga edycja reaktywowanego w 2008 roku Pucharu Chile (Copa Chile). Drużyna Wyspy Wielkanocnej zmierzyła się w spotkaniu inaugurującym rozgrywki na Estadio de Hanga Roa z drużyną CSD Colo-Colo.

Linki zewnętrzne 
 Strona Federacji Rapa Nui (es.) - dostęp 12 czerwca 2009
  - dostęp 12 czerwca 2009

Przypisy 

Piłkarskie reprezentacje narodowe niezrzeszone przez FIFA
Piłkarskie reprezentacje narodowe w Oceanii
Reprezentacja Wyspy Wielkanocnej w piłce nożnej mężczyzn